Тихомировка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тихомировка — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Тихомировка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Тихомировка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Тихомировка — хутор в Советском районе Ставропольского края.
 Тихомировка — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Тихомировка — посёлок в Каслинском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Тихомировка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.